Штоккштадт-ам-Райн () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Грос-Герау.  Население составляет 5687 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 18,72 км². Официальный код — 06 4 33 013.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена